Ны́тва (от  — зелёная,  — вода) — город в Пермском крае, административный центр Нытвенского района и Нытвенского городского округа.

Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» Нытвенское городское поселение включено в категорию моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

География 
Площадь города составляет 25,3 км². Город расположен в низовьях реки Нытва, на берегах Нытвенского пруда и залива Воткинского водохранилища, в 50 км к западу от Перми и в 29 км к юго-западу от Краснокамска. Отдалённый городской посёлок Усть-Нытва находится на берегу Камы. В городе также протекают (впадают в пруд) реки Гаревая, Бартевка, Фарутка. К городу примыкают деревни Нижняя Гаревая (на западе), Белобородово и Оськино (на севере). Нытва делится на 4 части: Центр, Проспект, Юбилейный и Мазуевку.

К городу ведёт подъездная дорога от проходящей недалеко на севере автодороги М7 (участок Елабуга — Ижевск — Пермь), на восток отходит автодорога к посёлкуУральский и пгт Новоильинскому.

Имеется ж.-д. ветка от станции Чайковская (линия Киров — Пермь).

Климат 
Преобладает умеренно континентальный климат.

Июль — самый тёплый месяц в году со средней температурой +20 ° C. Январь самый холодный месяц в году со средней температурой −14.8 ° C.

Среднегодовое количество осадков — 645 мм.

История 
В писцовой книге за 1623 год упоминается деревня Нытва в устье реки Нытвы, где стояло три двора. Первое упоминание о деревне на месте современного города относится к 1647 году. В переписи Соликамского и Чердынского воеводы описаны жители пяти дворов.

В 1756 году построен Нытвенский медеплавильный завод. Его основательницей считается Мария Артемьевна Строганова. При строительстве завода был создан пруд на реке. К концу 1780-х завод стал железоделательным и прокатным. На Усть-Нытве была построена пристань и судоверфь, на заводе начали изготовлять якоря и молоты.

Административно входила в состав Оханского уезда.

В 1913 году проложена железная дорога.

В 1928 году Нытва получила статус рабочего посёлка. Статус города с 19 июня 1942 года.

Население

Экономика 
 Нытвенский металлургический завод.
 Молочный завод, мясокомбинат.

Достопримечательности 
 Нытвенский пруд;
 Храм во имя Всех Святых;
 Нытвенский музей ложки;
 Памятник реке Нытве;
 Памятник «Я люблю Нытву»
 Памятник воину-освободителю;
 Братская могила советских воинов;
 Памятник Аквалангистам;
 Дубовая роща.

Люди, связанные с Нытвой 
 Александр Васильевич Оборин — Герой Советского Союза

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Нытвенского муниципального района 

Населённые пункты Нытвенского района
Города на Каме
Города Пермского края
Районные центры Пермского края